Hiroshi Nakano (Saga, 23 de outubro de 1983) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata